est un film américain sorti en 1941 de LeRoy Prinz ;
Fiesta, est le titre original de Sénorita Toréador, un film MGM de 1947 avec Esther Williams et Ricardo Montalbán ;
Fiesta est un film français de Pierre Boutron.